La Coupe Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie Premier, se dispute à Charleston du  au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.  En demi-finales, elle avait battu sa sœur Venus dans ce qui était leur vingt-quatrième confrontation sur le circuit, la première depuis 2009.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kristina Mladenovic et Lucie Šafářová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en avril 2013
Sport aux États-Unis en avril 2013